Панюта — фамилия. Известные носители:

 Панюта, Семён Васильевич (Панютин, Понятовский; 1747 — 2022) — малороссийский деятель.
 Панюта, София — черниговская помещица, писательница; предполагаемый псевдоним Степана Бурачка, издателя журнала «Маяк».

Примечания